Krohg er en norsk borgerslægt, der bl.a. omfatter:

 Christian Krohg (flertydig)
 Christian Krohg (politiker) (1777-1828) – en norsk jurist og politiker
 Christian Krohg (1852-1925) – en norsk maler, forfatter og journalist
 Georg Anton Krohg (officer) (1734-1797) – en norsk vejingeniør
 Georg Anton Krohg (publicist) (1817-1873) – en norsk publicist
 Hilmar Meincke Krohg (1776-1851), en norsk amtmand
 Nicolai Frederik Krohg (1732-1801) – en norsk vejingeniør
 Otto Theodor Krohg (1811-1889) – en norsk præst og forfatter

Se også 
 Krogh

Slægter fra Norge